Bonanza Air Lines
 British anti-Lewisite — димеркапрол
 Башкирские авиалинии ()